U/17-EM i fodbold for kvinder er en europæisk fodboldturnering, organiseret af UEFA, for landshold af kvinder under sytten år. Turneringen blev første gang spillet i 2007–08, efter at være blevet godkendt af UEFA Executive Committee den 22. maj 2006. Turneringen er også en kvalifikation til U/17 VM i fodbold for kvinder i lige år. U-17 landshold, hvis lande er medlemmer af UEFA, kan tilmelde sig konkurrencen. Tyskland er det mest succesfulde hold i konkurrencen, de har vundet syv titler. Tyskland er nuværende mestre (vandt i 2019).

Resultater 
Nedenfor ses historisk oversigt over resultaterne. 

Forklaring:
aet–efter ekstra tid
str.–efter straffesparkskonkurrence

Vindere

Noter

Referencer

Eksterne henvisninger 
 UEFA.com; officiel hjemmeside

EM i fodbold for kvinder